Bandeirantes of Bandeirante kan verwijzen naar:

Bandeirantes (ontdekkingsreizigers), koloniale verkenners die deelnamen aan de Bandeiras, ontdekkingstochten in het Braziliaanse binnenland
Bandeirantes (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Bandeirantes (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Bandeirantes do Tocantins, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Nova Bandeirantes, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Bandeirante (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina